Ligue 1 2006-07 blev spillet fra 4. august til 26. maj, og var Frankrigs bedste fodboldrække i sæsonen 2006-07.

Slutstilling 

Fodboldsæson 2006-07
2006-07